Серафім

Персоналії

Ім'я 
 Серафім Антонович Серафімов — російський історик.
 Серафім Тодоров — болгарський боксер.

Прізвище 
 Август-Роберт Серафім — німецький історик.
 Август-Ернст Серафім— німецький історик.

Див. також 
 Серафим